Tcherny :

 Alexandre Pankratov-Tcherny, acteur soviétique puis russe
 Daniil Tcherny (entre 1360 et 1370 - 1430), moine orthodoxe iconographe russe
 Lev Tcherny (1875-1921), théoricien de l'anarchisme
 Sacha Tcherny (1880-1932), poète russe

Voir aussi 
 Tcherny Peredel, mouvement révolutionnaire populiste russe
 Tcherny, un volcan au Kamtchatka.